Арев () может относиться:
 Арев — в армянской мифологии персонификация Солнца
 Арев (Аревик)— армянское женское имя.